Засіб — якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб.
 Засіб — чого, який. Те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, справі. || перев. мн. Механізми, пристрої і т. ін., необхідні для здійснення чого-небудь, для якоїсь діяльності. || перев. мн. Ліки або предмети, необхідні для лікування чи попередження хвороб.
 Засіб — перев. мн., рідко. Гроші, матеріальні цінності, достатки.